Алевіз Фрязін Старий
 Алевіз Фрязін
 Петро Фрязін (або П'єтро Антоніо Соларі)

Див. також 
 Фрязіно